Натуральне число 1654
 1654 рік до нашої ери
 1654 рік нашої ери